Osoby:

 Georg III Stobäus von Palmburg (1532–1618) – duchowny katolicki, w latach 1584–1618 biskup diecezji Lavant

Inne:

  – zamek w Austrii, zbudowany w 1578 roku
  od 1946 Прибрежное – wieś w obwodzie kaliningradzkim